Il doppio del torneo di tennis Cincinnati Open 1974, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Dick Dell e Sherwood Stewart che hanno battuto in finale Jim Delaney e John Whitlinger 4-6, 7-6, 6-2.

Teste di serie 

 Robert Lutz /  Marty Riessen (semifinali)
 Dick Dell /  Sherwood Stewart (campioni)

 Colin Dibley /  Fred McNair (semifinali)
Assente

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Cincinnati Open 1974